Ordet bod har flere betydninger:
Bod (salgssted) – et sted hvorfra der sælges.
Bod (erstatning) – en slags erstatning, som man fx skal betale for forsinket leverance.
Bod (teologi) – et kristent begreb, der er begrundet i tilgivelsens mulighed.
Et gammeldansk ord for lejebolig.